El término Smallville puede hacer referencia a:

 Smallville, pueblo donde creció Clark Kent en los cómics de Superman.
 Smallville (serie de televisión), estrenada en el 2001.
 Episodios de Smallville.
 Smallville: Absolute Justice, película de televisión basada en la serie Smallville.